CD steht für:
 Compact Disc, ein scheibenförmiges, optisches Speichermedium

 Cairo Damascus Document, ein Brief innerhalb der Qumranrollen, siehe Schriftrollen vom Toten Meer #Damaskusschrift
 Call Diversion bzw. Call Deflection, vermittlungstechnische Leistungsmerkmale der Anrufweiterschaltung, siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze) #Anrufweiterschaltung (CF und CD)
 CD (Körperpflegemittel), ein Markenname für Kosmetikprodukte
 Centrum-Demokraterne, eine historische dänische Partei
 Cenup Demiryolları, ehemalige türkische Südbahn-Aktiengesellschaft
 Certificate of Deposit, ein Geldmarktpapier
 Charles Deutsch, ein französischer Automobilkonstrukteur
 Christus Dominus, das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Hirtenaufgabe der Bischöfe
 Chrysler CD, ein Pkw-Modell aus den 1930er Jahren
 Circulardichroismus, eine Eigenschaft chiraler Moleküle
 Club Deportivo, die spanische Bezeichnung für Sportclub in spanischen und lateinamerikanischen Teamnamen
 Cluster of differentiation, Differenzierungsmarker an der Oberfläche von Zellen
 Collision Detection, Kollisionserkennung beim gleichzeitigen Zugriff auf ein gemeinsames Medium, siehe Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection
 Committee Draft, Komiteeentwurf einer ISO-Norm
 Contact Dynamics Method, eine Methode in der Numerischen Mechanik
 Continuous Delivery, eine Methode zur Verbesserung des Softwareauslieferungsprozesses
 Controlled Delivery, polizeilich kontrollierte Ein- und Ausfuhr verbotener Güter
 Córdoba-Durchmusterung des Sternenhimmels von 1892 bis 1914
 Corporate Design, das Erscheinungsbild eines Unternehmens oder einer Organisation
 Corps Diplomatique, siehe Diplomatisches Corps
 Creative Director, eine nicht geschützte Berufsbezeichnung in unterschiedlichen Zweigen der Kommunikations-, Werbe- und Unterhaltungsindustrie
 Course Director, eine Tauchlehrer-Ausbildung und Brevetierung für Gerätetaucher von PADI
 critical dimension in der Mikroelektronik, siehe Kritische Abmessung
 Crohn’s Disease, eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, siehe Morbus Crohn
 Cyclodextrine, eine Klasse chemischer Verbindungen
 Demokratische Republik Kongo, Ländercode nach ISO 3166
Panhard CD, ein Pkw-Modell

CD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Cardiff
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Kenia

CD steht als internationales Kraftfahrzeugzeichen für:
 Fahrzeuge des Staates Demokratische Republik Kongo seit 1997
 Fahrzeuge, die durch diplomatische Immunität geschützt sind, siehe Diplomatenkennzeichen

CD steht außerdem für:
 römische Zahlzeichen für 400

ČD steht als Abkürzung für:
 České dráhy, Tschechische Bahnen

Cd steht als Abkürzung für:
 Cadmium, ein chemisches Element

cd steht als Abkürzung für:
 Candela, eine physikalische Einheit für Lichtstärke
 change directory (auch: CHDIR), ein Kommandozeilenbefehl, um durch Verzeichnisse zu navigieren, siehe cd (Kommandozeilenbefehl)

.cd steht als Abkürzung für:
 .cd, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:

 Cede

Abkürzung